Alex Di Giorgio (né en 1990), nageur italien.
 Antonino Di Giorgio (1867-1932), général et homme politique italien, ancien ministre de la Guerre du Royaume d'Italie.
 Francesco di Giorgio Martini (1439 - 1502), peintre, sculpteur et ingénieur italien.
 Jean-François Di Giorgio (né en 1921), scénariste franco-belge de bande dessinée.
 Marosa di Giorgio (1932 - 2004), poète uruguayenne.
 Di Giorgio, fabricant de guitares brésilien.